Dungkek kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Dungkek, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Dungkek, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar